Klenovice est un toponyme qui peut désigner :

Klenovice, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Klenovice na Hané, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie